Adam har flere betydninger:
 Adam (bibelsk person) – er i Bibelen den første mand
 Adam (drengenavn) – et drengenavn
 ADAM – en dansk økonomisk model, vedligeholdt af Danmarks Statistik
Adam (Adaptive Moment Estimation) - en optimeringsalgoritme, der blandt andet anvendes indenfor deep learning
 Adam (film) – dansk kortfilm fra 2000 instrueret af Morten Dalsgaard
 Opel Adam – en bilmodel fra Opel
 ADAMS Transport - landsdækkende dansk flyttefirma